Våtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Våtsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (3,1 km²)
Våtsjön (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,32 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn